Лисича́нський прову́лок — провулок у деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Лисичанськ Луганської області.

 Лисичанський провулок — провулок у місті Єнакієве Донецької області.
 Лисичанський провулок — провулок у місті Київ.
 Лисичанський провулок — провулок у місті Перевальськ Луганської області.
 Лисичанський провулок — провулок у місті Слов'янськ Донецької області.

Див. також 
 Лисичанська вулиця

Лисичанськ
Провулки